Olschau ist ein deutscher Ortsname:
 Olschau, bis 1935 Groß Olschau, 1938 bis 1945 Struben, Dorf im Kreis Neidneburg, Ostpreußen, seit 1945: Olszewo (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Olschau = Oľšavica, Okres Levoča, Prešovský Kraj, Slowakei